Jan Rożek (1886–1940) – przodownik Policji Państwowej, powstaniec wielkopolski, 20 grudnia 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Rożek (1895–1930) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 5 sierpnia 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Rożek (ur. 1899) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Rożek ps. „Jan Gorczyca” (ur. 1899) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1938 odznaczony Medalem Niepodległości

Przypisy